Superciapy (ang. Supernoobs, od 2015) – amerykańsko-kanadyjski serial animowany wyprodukowany przez DHX Media/Vancouver, DHX Cookie Jar i Teletoon Original Production. Serial został stworzony przez Scotta Fellowsa, twórcę Johnny'ego Testa.

Premiera serialu odbyła się w Wielkiej Brytanii 2 listopada 2015 na brytyjskim Cartoon Network, a miesiąc później 7 grudnia na amerykańskim Cartoon Network. W Polsce serial zadebiutował 8 lutego 2016 na antenie Cartoon Network.

Opis fabuły 
Serial opisuje historię czterech siódmoklasistów uczęszczających do kanadyjskiej średniej szkoły – Tylera Bowmana, Kevina Reynoldsa, Theodore'a "The Roacha" Roachmonta oraz Jennifer Shope, którzy mieszkają w mieście Cornbury. Razem tworzą grupę Superciapy i walczą z mikrokosmicznymi zabójcami, którzy chcą zniszczyć Ziemię, a także przejąć władzę nad światem.

Obsada 
 Matt Hill – Tyler Bowman
 Richard Cox – Kevin Reynolds
 Tabitha St. Germain – Jennifer Shope
 Lee Tockar – Theodore "The Roach" Roachmont
 Michael Adamthwaite –
 Jock Jockerson,
 Zenblock/Zen
 Maryke Hendrikse –
 Dyrektor,
 Amy Anderson
 Bill Mondy – Memnock/Mem
 Rebecca Shoichet – XR4Ti
 Scott McNeil – generał Blorgon

Wersja polska 
Wersja polska: SDI Media Polska
Reżyseria: 
 Tomasz Robaczewski (odc. 53-78),
 Artur Tyszkiewicz (odc. 79-104)
Dialogi polskie: Anna Wysocka
Dźwięk: Łukasz Fober
Kierownictwo produkcji: Katarzyna Ciecierska
Wystąpili:
 Jan Staszczyk – Kevin Reynolds
 Maksymilian Bogumił – Tyler Bowman
 Magdalena Wasylik – Jennifer Łebska
 Krzysztof Szczepaniak –
 Tedy "Raluch" Raluchowski,
 Pan Wertz (odc. 33, 81)
 Waldemar Barwiński – Mem
 Kamil Pruban – Zen
 Wojciech Machnicki –
 Generał Blorgon (odc. 2, 7, 14, 30, 43, 51, 53, 55, 59, 62, 76, 82, 84, 87, 89, 100-101, 103-104),
 Nauczyciel (odc. 9),
 Kowboj Joe (odc. 75),
 Tryton (odc. 85),
 Aktor (odc. 87),
 Ochroniarz (odc. 91),
 Fark Quark (odc. 92),
 Burmistrz (odc. 93)
 Krzysztof Cybiński –
 Tata Jennifer Łebskiej (odc. 9),
 Rovu (odc. 13, 30, 51),
 Burmistrz (odc. 21),
 Superrajty (odc. 63)
 Marta Dobecka –
 Amy Anderson,
 Nauczycielka (odc. 9)
 Mateusz Weber – Osił
 Janusz Zadura –
 Hrabia Jadowitus (odc. 13, 19, 35, 37, 47, 51, 53, 63, 65-66, 73, 82, 89, 98, 103-104),
 Dyrektor zoo (odc. 20),
 Tata Ralucha (odc. 50, 67),
 Max Landers (odc. 75),
 EF7CE (odc. 84),
 Sir Elton (odc. 85),
 Reżyser (odc. 87),
 Rabuś (odc. 91)
 Ewa Prus – Księżniczka Parsek (odc. 18)
 Julia Kołakowska-Bytner – 
 XR4Ti,
 Sue Prasowa
 Bartosz Wesołowski – Marty Bródka (odc. 48)
 Maciej Kosmala – Wanobot (odc. 48)
 Monika Węgiel-Jarocińska – Mama Łebskiej (odc. 57, 64, 74)
 Karol Wróblewski –
 Tata Łebskiej (odc. 57, 64, 74),
 Burmistrz (odc. 77-78, 81)
 Joanna Węgrzynowska-Cybińska –
 Obozowicze (odc. 75),
 Lusia (odc. 75),
 Maestro kul (odc. 76)
 Michał Podsiadło – Hunk E (odc. 77)
 Agnieszka Kunikowska – Babcia Ralucha (odc. 87)
 Zbigniew Suszyński – 
 Zielona Stal (odc. 91),
 Tata Kevina (odc. 94)
 Artur Pontek – 
 Finn Quark (odc. 92),
 Sheldon (odc. 93, 98)
 Sebastian Perdek – Pan Wertz (odc. 93, 98)
 Zbigniew Konopka – Sir Elton (odc. 98)
 Jakub Szydłowski – Glee club
 Joanna Borer –
 Dyrektorka,
 Hedies
 Ewa Lachowicz – Craberton
 Zuzanna Galia
 Artur Kaczmarski
 Aleksandra Radwan
 Marta Dylewska
 Klaudia Bełcik
 Sebastian Cybulski
 Diana Zamojska
 Aleksandra Batko
i inni

Piosenki śpiewali: 
 Artur Bomert,
 Krzysztof Kubiś
i inni

Lektor: Artur Kaczmarski

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2015